Накхонпатхом:

 Накхонпатхом — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Накхонпатхом — провинция в центральной части Таиланда.